Штоль, Генрих Вильгельм (1819—1890) — немецкий филолог-классик и историк, антиковед, автор книг по мифологии.
 Штоль, Генрих Александр (1910—1977) — немецкий писатель, автор биографий археологов.

См. также 
 Штолль